

Architettura 
 Devonshire House – palazzo di Londra
 Old Devonshire House – palazzo di Londra

Geografia 
Regno Unito
 Devonshire – nome storico della contea del Devon
 Devonshire – parrocchia civile di Bermuda

Marina 
 Classe Devonshire – classe di incrociatori corazzati della Royal Navy britannica

Persone 
 Alan Devonshire – calciatore inglese
 Henriette Devonshire – traduttrice e scrittrice francese
 Les Devonshire – calciatore inglese

Storia 
 Duca di Devonshire – titolo nobiliare britannico

Pagine correlate 
 HMS Devonshire